Видеография Girls' Generation — это страница с перечнем официальных видео южнокорейской группы Girls' Generation. Группа состоит из девяти участниц и основана компанией SM Entertainment в 2007 году. На данный момент являются одной из популярнейших групп в Корее.

Официальная видеография

Официальные музыкальные видео

Официальные тиезры к оф. клипам

Официальные лайвы (живые выступления)

Официальные видео съемок за сценой

Официальные денс (танцевальные) версии

Официальные рекламные ролики

Участие в муз.клипах других артистов

См. также 
 Дискография Girls' Generation
 Фильмография Girls' Generation
 Список наград и номинаций группы Girls’ Generation

Примечания

Ссылки 
 Girls' Generation Official Channel  on YouTube
 Girls' Generation Official PlayList Under SMTown  on YouTube — new username created by SM Entertainment
 Girls' Generation Official PlayList Under sment  on YouTube — old username created by SM Entertainment

Girls' Generation